De Grand Prix-wegrace van Portugal 2005 was de tweede race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2005. De race werd verreden op 17 april 2005 op het Autódromo do Estoril nabij Estoril, Portugal.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2005
Portugal
Sport in Cascais